signifie en anglais « Sans limites » et peut désigner :

Musique

Label 
 , label fondé par Master P.

Chanson 
 No Limit, chanson de  présente sur l'album , sorti le .

Album 
 , album d' sorti en 1977 ;

Série télévisée 

 , série télévisée créée par Luc Besson et Franck Philippon et diffusée du  au .

Cinéma 
 No Limit, film de Frank Tuttle sorti en 1931 ;
 No Limit, film de Monty Banks sorti en 1935 ;
 No Limit, film de Gregor Jordan sorti en 2010.

Poker 

 Poker no limit, style de jeu de poker.

Voir aussi 
 Apnée no limit, une discipline de l'apnée
 
 

de:Liste von Pokerbegriffen#N